Juhász Géza (1894–1968) költő, irodalomtörténész, egyetemi tanár
 Juhász Géza (1924–2005) kritikus, irodalomtörténész, műfordító, egyetemi tanár
 Juhász Géza (?) jogvédő